Ressons kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Ressons-sur-Matz, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Ressons-le-Long, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France,